Sânnicolau ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:

Sânnicolau de Beiuş, Dorf im Kreis Bihor
Sânnicolau de Munte, Dorf im Kreis Bihor
Sânnicolau German (Deutsch Sankt Nikolaus), Stadtteil von Sânnicolau Mare
Sânnicolau Mare (Groß Sankt Nikolaus), Stadt im Kreis Timiş
Sânnicolau Mic (Klein Sankt Nikolaus), Stadtteil von Arad
Sânnicolau Român, Gemeinde im Kreis Bihor